Тре́йси Ди́нвидди (; род. 22 декабря 1973, Анкоридж, Аляска, США) — американская актриса, наиболее известная по роли Памелы Барнс в сериале «Сверхъестественное», по главной роли в фильме «Елена — свободная», а также по фильмам «Дневник памяти» и «Кто вы, мистер Брукс?».

Биография 
Динвидди родилась в Анкоридже, штат Аляска в семье сирийского происхождения.

В 1998 году Динвидди дебютировала в фильме «Земля под прицелом». Она снялась в таких фильмах, как «Летние игры» (2001), «Чёрный рыцарь» (2001), «Дневник памяти» (2004), «Остриё копья» (2006) и «Кто вы, мистер Брукс?». Динвидди появилась в телесериале «Бухта Доусона», а в 2003 году в одном эпизоде сериала «Холм одного дерева».

В 2008—2010 годах Динвидди сыграла в четырёх эпизодах популярного сериала «Сверхъестественное» в роли медиума Памелы Барнс. В 2010 году она сыграла главную роль в фильме «Елена — свободная».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 

Киноактрисы США